Meisenklinge  ist der Name folgender Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Meisenklinge (Holderbach), rechtes Bachtal zum Holderbach (zur Itter) vor Holdergrund, Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis
 Meisenklinge (Kirbach), linkes Bachtal zum Kirbach vor Spielberg, Stadt Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg
 Meisenklinge (Seebach), rechte Talmulde zum Seebach (zum Neckar in Neckargerach) nahe Weisbach, Gemeinde Waldbrunn, Neckar-Odenwald-Kreis